Proctotrupes är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Proctotrupes ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartsteklar
Proctotrupes